Zomkalga peut désigner :
 Zomkalga, la localité située dans le département de Bourzanga au Burkina Faso
 Zomkalga-Marancé, la localité située dans le département de Séguénéga au Burkina Faso
 Zomkalga-Mossi, la localité située dans le département de Séguénéga au Burkina Faso